Kanclerz wielki koronny
 Kanclerz wielki litewski